Chalkidona kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Chalkidona, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Chalkidóna, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,